PIW steht für:
 Partei der islamischen Wiedergeburt, islamistische Partei in Zentralasien, siehe Islamische Turkestan-Partei #Geschichte

piw steht für:
 Pimbwe, eine der Bantusprachen

Abkürzung